Reforma bezeichnet:

Verwaltungseinheiten:

Orte:
 Reforma (Bejucal de Ocampo), gelegen in Chiapas, Mexiko
 Reforma (La Concordia), gelegen in Chiapas, Mexiko
 Reforma (Durango), gelegen in Durango, Mexiko
 Reforma (Morelos), gelegen in Morelos, Mexiko
 Reforma (Reforma), gelegen in Chiapas, Mexiko
 Reforma (Quintana Roo), gelegen in Quintana Roo, Mexiko
 Reforma (Tabasco), gelegen in Tabasco, Mexiko

Medien:
 Reforma (Zeitung), Tageszeitung der mexikanischen Grupo Reforma

siehe auch:
 La Reforma